Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2007 de l'Open d'Australie qui s'est tenu du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par les frères Bryan : Bob et Mike.

Parcours

Têtes de série

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2007
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2007